De Amerikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2009.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III
De wedstrijden in Groep III werden gespeeld van 22 tot en met 26 april in La Libertad, El Salvador op een hardcourt buitenbaan. Zeven landen deden mee: Barbados, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras en Puerto Rico. Haïti zou ook mee doen maar trok zich terug.

De teams werden in twee groepen verdeeld. De top twee uit elke groep plaatst zich voor de play-offs voor de plaatsen 1-4 en de overige landen voor de degradatieplay-off. De nummers 1 en 2 promoveren en de twee laatste landen degraderen.

Eerste ronde

Groep A

22 april -  -  3-0
23 april -  -  2-1
24 april -  -  2-1

Groep B

22 april -  -  3-0
22 april -  -  1-2
23 april -  -  0-3
23 april -  -  3-0
24 april -  -  2-1
24 april -  -  0-3

El Salvador en Bolivia naar de play-offs voor de plaatsen 1 t/m 4. Barbados naar de degradatieplay-off.

Cuba en Puerto Rico naar de play-offs voor de plaatsen 1 t/m 4. Costa Rica en Honduras naar de degradatieplay-off.

Tweede ronde
In de tweede ronde worden de resultaten van eerdere ontmoetingen uit de eerste ronde meegenomen

Plaatsen 1 t/m 4

25 april -  -  3-0
25 april -  -  1-2
26 april -  -  3-0
26 april -  -  1-2

Degradatieplay-off

25 april -  -  0-3
26 april -  -  2-1

El Salvador en Bolivia promoveren naar Groep II in 2009. Barbados en Honduras degraderen naar Groep IV in 2009.

Groep IV
De wedstrijden in Groep IV werden gespeeld van 22 tot en met 26 april in La Libertad, El Salvador op een hardcourt buitenbaan. Vijf landen deden mee: Aruba, Bermuda, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Panama en Trinidad en Tobago.

De teams speelden elk een keer tegen elkaar. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Groep IV in 2009

22 april -  -  1-2
22 april -  -  2-1
23 april -  -  1-2
23 april -  -  1-2
24 april -  -  2-1
24 april -  -  2-1
25 april -  -  1-2
25 april -  -  1-2
26 april -  -  1-2
26 april -  -  3-0

Aruba en Bermuda promoveren naar Groep III in 2009.

Zie ook
 Opzet Davis Cup

Externe links 
Officiële site

Davis Cup 2009